Jean Sibelius (1865-1957), um compositor da Finlândia
Academia Sibelius - uma escola de música em Helsínquia
Sibelius (software) - um software de notação musical
1405 Sibelius - um asteroide

Desambiguação